Kahriz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kahrīz (ort i Lorestan), 
 Kahrīz (ort i Kermanshah), 
 Kahrīz (ort i Hamadan), 
 Kahrīz (periodisk sjö), Chahar Mahal och Bakhtiari, 

Robotskapade Iranförgreningar